Lipochaeta är ett släkte av tvåvingar. Lipochaeta ingår i familjen vattenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vattenflugor
Lipochaeta